Saija Katariina Tarkki (née Sirviö le  à Oulu en Finlande) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui évoluait en ligue élite féminine en tant qu'attaquante ou bien défenseure. Elle a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Elle a remporté le championnat finlandais en 2012 puis 2017.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
	
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| 4|| 0|| 0||0|| 0
|-
| 1998-1999|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 24|| 0|| 0|| 0|| 20|| 4|| 0|| 0||0|| 0
|-
| 1999-2000|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 25|| 0|| 4|| 4|| 26|| 8|| 0|| 0||0|| 2
|-
| 2000-2001||Kärpät Oulu|| SM-Sarja || 26|| 7|| 6|| 13|| 22|| 9|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2001-2002|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 11|| 0|| 2|| 2|| 53|| 8|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 2002-2003|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 19|| 3|| 5 || 8|| 16|| 8|| 2|| 5|| 6|| 8
|-
| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja || 24|| 4|| 12|| 16|| 42|| 6|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 15|| 3|| 7|| 10|| 8|| 5|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 22|| 8|| 18|| 26|| 40|| 10|| 1|| 4||5 || 8
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 22|| 6|| 19|| 25|| 18|| 10|| 3||4 || 7|| 12
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 6|| 3|| 3|| 6|| 8|| 6|| 3|| 2 || 5 || 6
|-
| 2008-2009|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja || 14 || 14 || 18 || 32 || 12 || 5 ||3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu|| SM-Sarja|| 22|| 12|| 22|| 34|| 12||7 || 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2009-2010|| Suomi NMJ|| Jr. C SM-Sarja|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| MODO Hockey || SDHL || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 23 || 7 || 14 || 21 || 8  || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 2012-2013|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 27 || 21 || 32 || 53 || 16 || 8 || 4 || 5 || 9 || 6 
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 20 || 12 || 12 || 24 || 29 || 7 || 2 || 4 || 6 || 4 	
|-
| 2014-2015|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 1  ||1 || 2
|-
| 2015-2016|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 6 || 4 || 5 || 9 || 4 || 6 || 3 || 0 || 3 || 2 	
|-
| 2016-2017|| Kärpät Oulu || SM-Sarja|| 14 || 6 || 6 || 12 || 8 || 8 || 2 || 6 || 8 || 0 	
|-
| 2017-2018|| Kärpät Oulu || Naisten Liiga|| 28 || 19 || 33 || 52 || 20 || 9 || 2 || 9 || 11 || 10 
|-
| 2018-2019|| Kärpät Oulu || Naisten Liiga|| 30 || 23 || 34 || 57 || 20 || 8 || 4 || 2 || 6 || 6

Au niveau international 

|-
| 2001 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde  || 5 || 0 || 0 || 0 ||8  || align="left" | Quatrième
|-
| 2002 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 5 || 1 || 1 || 2 || 10  || align="left" | Quatrième
|-
| 2004 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 3 ||2  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2005 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 5 || 1|| 4 || 5 || 6  || align="left" | Quatrième
|-
| 2006 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques ||  5 || 0 || 0 || 0 || 10 || align="left" |  Quatrième
|-
| 2007 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde  || 5 || 1 || 0 || 1 ||2  || align="left" |Quatrième
|-
| 2008 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2009 ||align="left"||| align="left" | Championnat du monde || 5 || 0 || 3 || 3 || 4|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2010 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques ||  5 || 1 || 0 || 1 || 4  || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2012 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 6 || 0 || 1 || 1 || 4|| align="left" | Quatrième
|-
| 2013 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 ||2 || align="left" | Quatrième
|-
| 2014 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 1 || 1 || 2|| align="left" | Cinquième

Notes et références 

Naissance en décembre 1982
Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Naissance à Oulu
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseuse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais